

Geografia

Austria 
 St. Anton am Arlberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck
 St. Anton an der Jeßnitz – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 St. Anton im Montafon – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Zobacz też 
 Sankt Anton
 św. Antoni